Никола́й Дья́ков:
 Дьяков, Николай Николаевич (род. 1953) — российский востоковед, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского университета.